Дискография группы Skinny Puppy

Студийные альбомы 
 Back & Forth (independently sold cassette, 35 copies, 1983):
 Sleeping Beast/K-9/Quiet Solitude/The Pit/Dead of Winter/A.M./Meat Flavour/Edge of Insanity
 Remission (1984):
 EP: Smothered Hope/Glass Houses/Far Too Frail/Solvent/Sleeping Beast (full length)/Brap…
 CD/CS: Smothered Hope/Glass Houses/Incision/Far Too Frail/Film/Manwhole/Ice Breaker/Solvent/Sleeping Beast (full length)/Glass Out/Brap…
 Bites (1985):
 Contents of all pressings: Assimilate/Dead Lines/Blood on the Wall/Icebreaker (edit)/The Choke/Social Deception/Basement/Last Call/Film (edit)
 Additional music on various pressings: Church/Tomorrow/Dead Doll/Love/Christianity/Falling/The Centre Bullet/One Day/Cage
 Mind: The Perpetual Intercourse (1986):
 LP/Cassette: One Time One Place/Gods Gift (Maggot)/Three Blind Mice/Love (version)/Stairs and Flowers/Antagonism/200 Years/Dig It/Burnt with Water
 CD: One Time One Place/Gods Gift (Maggot)/Three Blind Mice/Love (version)/Stairs and Flowers/Antagonism/200 Years/Dig It (12" version)/Burnt with Water/Chainsaw/Addiction (2nd Dose)/Stares and Flowers (Too Far Gone)/Deep Down Trauma Hounds (remix)
 Cleanse, Fold and Manipulate (1987):
 First Aid/Addiction/Shadow Cast/Draining Faces/The Mourn/Second Tooth/Tear or Beat/Deep Down Trauma Hounds/Anger/Epilogue
 VIVIsectVI (1988):
 Dogshit/VX Gas Attack/Harsh Stone White/Human Disease (S.K.U.M.M.)/Who’s Laughing Now?/Testure/State Aid/Hospital Waste/Fritter (Stella’s Home), plus on CD: Yes He Ran/Punk in Park Zoo’s/The Second Opinion/Funguss
 Ain't It Dead Yet? (live performance at the Concert Hall in Toronto, Canada, on May 31st/June 1st 1987; 1989):
 Intro/Anger/The Choke/Addiction/Assimilate/First Aid/Dig It/One Time One Place/Deep Down Trauma Hounds/Chainsaw/Brap (based on Draining Faces)/Smothered Hope
 Rabies (1989):
 Rodent/Hexonxonx/Two Time Grime/Fascist Jockitch/Worlock/Rain/Tin Omen/Rivers/Choralone/Amputate (on CD)/Spahn Dirge (on CD)
 Too Dark Park (1990):
 Convulsion/Tormentor/Spasmolytic/Rash Reflection/Nature’s Revenge/Shore Lined Poison/Grave Wisdom/T.F.W.O./Morpheus Laughing/Reclamation
 Last Rights (1992):
 Love in Vein/Killing Game/Knowhere?/Mirror Saw/Inquisition/Scrapyard/Riverz End/Lust Chance/Circustance/Left Hand Shake (deleted)/Download
 The Process (1996):
 Jahya/Death/Candle/Hardset Head/Cult/Process/Curcible/Blue Serge/Morter/Amnesia/Cellar Heat
 Remix Dys Temper (remixes, dedicated to the memory of Goettel, 1998):
 Rodent (DDT) (Ken «Hi-Watt» Marshall)/Addiction (Opium) (Günter Schulz)/ Smothered Hope (remix) (Nivek Ogre/Mark Walk)/Killing Game (Bent) (Autechre)/Love in Vein (Go Girl Trio) (Neotropic)/Worlock (Eye of the Beholder) (Rhys Fulber)/Spasmolytic (Habitual) (Deftones)/Tin Omen (Main) (Adrian Sherwood)/Testure (remix) (God Lives Underwater)/Dig It (remix) (Mark Walk)/Assimilate (Tweaker mix) (Chris Vrenna)/Censor (The Gutter) (Guru)/Chainsaw (remix) (Josh Wink)
 Doomsday: Back and Forth Series 5: Live in Dresden (majority of the performance at the Doomsday Festival; 2001):
 Deep Down Trauma Hounds/Love in Vein/Inquisition/Convulsion/Worlock/Grave Wisdom/Killing Game/Social Deception/First Aid/Testure/Dig It/Tin Omen/Harsh Stone White/The Choke
 Puppy Gristle (limited, available by subscription, 2002); not properly by Skinny Puppy, but a 1993 improvisational collaboration of Key, Goettel and Genesis P-Orridge with vocals by Ogre recorded at an unknown later date.
 The Greater Wrong of the Right (2004):
 I’mmortal/Pro-test/EmpTe/Neuwerld/Ghostman/dOwnsizer/Past Present/Use Less/Goneja/DaddyuWarbash
 Mythmaker (2007):
 magnifishit/daL/haZe/pedafly/jaHer/politikiL/lestiduZ/pasturN/ambiantz/ugLi
 HanDover (2011)
 Weapon (2013)

Синглы/EP 
 Dig It (1986):
 Dig It (12" version)/The Choke (Re-Grip)/Film (edit, Belgian pressings only)
 Chainsaw (1987):
 Chainsaw/Assimilate (r23)/Cage/Stairs and Flowers (Def Wish)/Stares and Flowers (Too Far Gone)
 Stairs and Flowers (1987, US):
 Stairs and Flowers (Def Wish)/Stares and Flowers (Too Far Gone)/Assimilate (r23)/Chainsaw
 Addiction (1987):
 Addiction (First Dose)/Addiction (Second Dose)/Deep Down Trauma Hounds (remix)
 Dogshit (alternately titled Censor) (1988):
 Censor (extended)/Punk in Park Zoo’s (edit)/Yes He Ran/Censor
 Testure (1989):
 12"/CD5: Testure (12" mix)/Testure (S.F.)/The Second Opinion/Serpents
 CD3: Testure (S.F.)/Testure (12" mix)/Serpents/Cage
 Promo: Testure (12" mix)/Testure
 Tin Omen (1989): Tin Omen/Tin Omen (Reload)/Amputate/Spahn Dirge
 Worlock (1990): Worlock(ed)/Worlock/Tin Omen 1/Brak Talk
 Tormentor (1990): Tormentor (extended re-edit)/Bark/Nature’s Revenge (dub)
 Spasmolytic (1991):
 Spasmolytic (remix)/Shore Lined Poison (remix)/Harsh Stone White (live in Denver)/Walking in Ice (live excerts — SF, Dallas, OKC)/Choralone (live in Houston) (discluded from initial American CD5)
 Inquisition (1992):
 Inquisition (single mix)/Inquisition (extended)/laHuman8/Mirror Saw (dub)
 Love in Vein (1992), cancelled
 Candle (1996):
 commercial pressing cancelled
 promo: Candle (edit)/Candle
 Track 10 (1,000 copies, sold at Doomsday Festival, 2000): Left Hand Shake

Сборники 
 Twelve Inch Anthology (1990):
 Dig It (12" version)/The Choke (Re-Grip)/Addiction (First Dose)/Deep Down Trauma Hounds (remix)/Serpants/Chainsaw'''/Assimilate (r23)/Stairs and Flowers (Def Wish)/Stares and Flowers (Too Far Gone)/Testure (12" mix) Back and Forth Series 2 (expansion of Back and Forth, 1992):
 Intro (live in Winnipeg)/Sleeping Beast (full length edited)/K-9 (full length)/Monster Radio Man/Quiet Solitude (full length)/The Pit (full length)/Sore in a Masterpiece/Dead of Winter (full length)/Unovis on a Stick/To a Baser Nature/A.M. (full length)/Meat Flavour (full length)/My Voice Sounds like Shit/Smothered Hope (demo)/Explode the P.A. (live Brap)/Assimilate (original instrumental demo)/Edge of Insanity (full length)
 Brap: Back and Forth Series 3 & 4 (live and archival recordings, 1996):
 Vol. 3 — Back: mutlimedia/Jackhammer/Splasher/Double Cross/Yo Yo Scrape/Carry/Guilty/The Soul that Creates/Brap (live)/Sparkless/Dead Doll (demo)/Deadlines (demo)/Last Call (live on CBC radio, Sep. 26th 1986)
 Vol. 4 — Forth: multimedia/Uranus Cancelled/All Eyes/Reclamation (live in 1990)/Spasmolytic (outtake)/Grave Wisdom (alternate version)/Tin Omen (two live performances edited together)/Gods Gift (Maggot) (live at the Palladium in Los Angeles, Dec. 14th 1990)/Convulsion (live at the Palladium in Los Angeles, Dec. 14th 1990)/Nature’s Revenge (alternate version)/Love in Vein (remix)/T.F.W.O. (live at the Palladium in Los Angeles, Dec. 14th 1990)/Left Handshake (version; original German pressings only)/Choralone (live at the Palladium in Los Angeles, Dec. 14th 1990)
 The Singles Collect (1999):
 Testure (S.F.)/Worlock(ed)/Dig It (short edit)/Censor/Assimilate/Stairs and Flowers/Inquisition (single mix)/Spasmolytic/Tin Omen/Tormentor/Addiction/Deep Down Trauma Hounds/Killing Game/Smothered Hope/Far Too Frail B-Sides Collect (1999):
 Addiction (Second Dose)/The Second Opinion/Serpents/Punk in Park’s Zoo (edit)/Yes He Ran/Cage/laHuman8/Mirror Saw (dub)/Shore Lined Poison (remix)/Harsh Stone White (live)/Tin Omen 1/Brak Talk/Amputate/Bark/Nature’s Revenge (dub) Back and Forth Series 6 (archival recordings, limited, available by subscription, 2003):
 Meat Flavoured Factor/Brak Yaletown/Ambient Fruit/The Poison Mouth/Schrimpz/Interview/Brassy Excellence/Morphous (v2)/Subskull/Hateskill (v2 extended version)/Hardset Head (live) (performance at the Doomsday Festival, 2000)/Scared Видео 
 Ain’t It Dead Yet? (live performance at the Concert Hall in Toronto, Canada, on May 31st/June 1st 1987; VHS: 1989, DVD: 2001)
 Video Collection(1984—1992) (VHS: 1996, DVD: 2001):
 Dig It/Stairs and Flowers/Far Too Frail/Smothered Hope/Deep Down Trauma Hounds/Testure/Spasmolytic/Killing Game Greater Wrong of the Right LIVE (live performances from Toronto, Ontario & Montreal, Quebec Canada in the fall of 2004; 2DVD: September, 2005):
 Downsizer/I’mmortal/Pro-test/Empte/Curcible/God’s Gift Maggot/VX Gas Attack/Worlock/deep down Trauma Hounds/Hexonxonx/Tin Omen/Inquisition/Hardset Head/Human Disease (S.K.U.M.M.)/Harsh Stone White/Reclamation/Convulsion/Testure/The Choke/Smothered Hope''

Skinny Puppy
Skinny Puppy